International Solidarity Movement (ISM) é uma organização não governamental que apoia a causa palestina, no conflito israelo-palestino. Foi fundada em 2001 pelo ativista palestino Ghassan Andoni, pela ativista israelense Neta Golan, pelo palestino-americano Huwaida Arraf e pelo palestino George N. Rishmawi. O judeu americano Adam Shapiro juntou-se ao movimento pouco depois da sua criação, sendo frequentemente considerado como um dos seus fundadores.

A organização promove a participação de cidadãos de todo o mundo em protestos não violentos contra a ocupação militar de Israel na Cisjordânia e o bloqueio da Faixa de Gaza.

Organizações não governamentais internacionais
Ativismo
Não-violência
Antissionismo
Conflito israelo-palestino
Política da Palestina